Улица Заха́рова:
 Улица Захарова — улица в Краснодаре (названа именем С. П. Захарова).
Улица Захарова — улица в Нальчике (названа именем Фёдора Васильевича Захарова).
 Улица Захарова — улица в Минске (названа именем Ивана Антоновича Захарова).

См. также 
 Улица Маршала Захарова — название улиц, названных именем Матвея Васильевича Захарова и находящихся в городах России.